Андре Соуза:
* Соуза, Андре (род. 1986) — португальский игрок в мини-футбол.
 Соуза, Андре (род. 1990) — португальский футболист .
 Рибейро де Соуза, Андре Фелипе (род. 1990) — бразильский футболист.
 Соуза, Андре (род. 2000) — португальский шахматист, неоднократный чемпион Португалии.